Ле́лия:

 Лелия () — род многолетних эпифитных и литофитных растений семейства Орхидные.
 Лелия — гора в составе Динарского нагорья (Босния и Герцеговина).
  — роман Жорж Санд (1833).
женское имя:
 Гуссо, Лелия (1909—1997) — французская пианистка и музыкальный педагог.

См. также 
 Laelia (насекомые) — род бабочек из семейства Erebidae.
 Лилия (значения)